Vielstich (tschechisch und slowakisch Elster) ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Vielstich (1895–1965), deutscher Politiker (NSDAP) und SA-Führer
 Johann Christoph Vielstich (1722–1800), deutscher Porzellanmaler, Ofenfabrikant und Fayencehersteller
 Wolf Vielstich (1923–2021), deutscher Elektrochemiker und Hochschullehrer